Le Grand Prix moto d'Italie 2021 est la sixième manche du championnat du monde de vitesse moto 2021.

Cette  édition du Grand Prix moto d'Italie s'est déroulée du  au  sur le Circuit du Mugello à proximité de Florence.

Elle a été marquée par le grave accident de Jason Dupasquier lors de la séance de qualifications de la catégorie Moto3.
Le pilote a succombé à ses blessures le lendemain, le .

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2021
Sport en Italie en 2021
Sport en mai 2021
Italie